SAZAS letna lestvica najbolj predvajanih slovenskih skladb 2012, ki vključuje le domače izvajalce za dve TOP 500 lestvici: reparticijski razred 100 (nacionalni radio) in razred 110 (komercialne postaje). Lestvica zadnjič po tej metodologiji prikaže in objavi število predvajanj.

Kategorija 
Celotna lestvica obeh kategorij obsega Top 500 slovenskih skladb leta 2012.

Razred 100: nacionalni radio

Razred 110: komercialni radio

Glej tudi 

 IPF letna lestvica skladb in izvajalcev 2012 (Slovenija)

Sklici in opombe 

2012 v glasbi
2012 v Sloveniji